Wiener Stadttheater ist der Name für folgende als Stadttheater eröffnete Institutionen oder Gebäude in Wien:

 Wiener Stadttheater (1914–1960) im 8. Wiener Gemeindebezirk 
 Wiener Stadttheater (1872–1884) im 1. Wiener Gemeindebezirk, siehe Ronacher
 Kaiserjubiläums-Stadttheater (1898–1908) im damaligen 18. Wiener Gemeindebezirk, siehe Volksoper Wien

Siehe auch:
 stadtTheater walfischgasse seit 2004 im 1. Wiener Gemeindebezirk

Theatername (Wien)